Onda oceânica de superfície
Vagalhão
Vågå — comuna da Noruega
Béja — cidade do norte da Tunísia chamada Vaga na Antiguidade